Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji ABN AMRO World Tennis Tournament 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený nizozemsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer Horia Tecău, jehož členové skončil v semifinále na raketách dvojice Philipp Petzschner a Alexander Peya.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený francouzsko-kanadský pár Nicolas Mahut a Vasek Pospisil, který ve finále zdolal německo-rakouskou dvojici Philipp Petzschner a Alexander Peya ve dvou setech 7–6 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů.

Nasazení párů 
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinále)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Daniel Nestor (1. kolo)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2016
ATP World Tour 2016